Hinggan ist ein in China sehr häufig vorkommender Ortsname. Gemeint sein kann u. a.:

 der Hinggan-Bund (兴安盟) im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Hinggan;
 der Regierungsbezirk Großes Hinggan-Gebirge (大兴安岭地区) der Provinz Heilongjiang, siehe Großes Hinggan-Gebirge (Regierungsbezirk);
 die Großgemeinde Hinggan (兴安镇) im Kreis Mohe der Provinz Heilongjiang, siehe Hinggan (Mohe);
 das Straßenviertel Hinggan (兴安街道) im Stadtbezirk Aihui der Stadt Heihe in der Provinz Heilongjiang, siehe Hinggan (Aihui);
 das Straßenviertel Hinggan (兴安街道) der Stadt Ulanhot im Hinggan-Bund der Inneren Mongolei, siehe Hinggan (Ulanhot);
 die Hinggan-Gebirge, darunter:
 das Große Hinggan-Gebirge (大兴安岭), siehe Großes Hinggan-Gebirge;
 das Kleine Hinggan-Gebirge (小兴安岭), siehe Kleines Hinggan-Gebirge;
 das Äußere Hinggan-Gebirge in Russland (外兴安岭), siehe Stanowoigebirge;
 das Innere Hinggan-Gebirge in Russland (内兴安岭), siehe Sichote-Alin.

Hinggan ist außerdem:
 eine falsche Transkription für den Namen der Gemeinde Xing'an (兴安乡) im Kreis Kailu der Stadt Tongliao in der Inneren Mongolei, siehe Xing'an (Kailu).